Александар Пејовић (Пожега, 28. децембар 1990) српски је фудбалер који тренутно наступа за Раднички из Ниша.

Статистика

Клупска

Трофеји, награде и признања 
Сарајево
 Куп Босне и Херцеговине : 2020/21.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1990.
Пожежани (Србија)
Српски фудбалери
Фудбалери Радничког 1923
Фудбалери Севојна
Фудбалери Слободе Ужица
Фудбалери ОФК Београда
Фудбалери Младости Лучана
Фудбалери Динамо Минска
Фудбалери Радничког Ниш
Фудбалери Сарајева
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Фудбалери Премијер лиге Белорусије